Cacciatrice – donna che compie l'azione di cacciare
 Cacciatrice – nome di alcuni personaggi dei fumetti DC Comics
 Helena Wayne – figlia di Bruce Wayne e Selina Kyle (Catwoman)
 Helena Bertinelli – la terza Cacciatrice dell'Universo DC
 Cacciatrice (Huntress), meglio nota come Mimo (Barbara Morse) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Nel manga Hellsing uno degli antagonisti, una vampira artificiale di nome Rip Van Winkle, è soprannominata la Cacciatrice.
Cacciatrice nella mitologia celtica é colei che ha il compito di indirizzare le anime perdute sulla terra riportandole nell'oltremondo.

Pagine correlate 
 Cacciatore